Carvalhais pode ser, em Portugal:
 Carvalhais - freguesia no concelho de Mirandela;
 Carvalhais - freguesia no concelho de São Pedro do Sul;
 Carvalhais - uma zona de moradias em Coimbra, na freguesia de Assafarge, concelho de Coimbra;
 Carvalhais - uma aldeia da freguesia de Fráguas no concelho de Rio Maior;
 Carvalhais - um lugar da freguesia de Ponte de Vagos no concelho de Vagos.

Desambiguação